«Тита́н» (, ) — український футбольний клуб з міста Армянська АР Крим. Виступав у першій лізі чемпіонату України у 2010—2014 роках. Утворений у 1969 році; розформований у червні 2014 року внаслідок анексії Криму Росією.

Історія 
Команда 18 років виступала у другій лізі чемпіонату України. За три тури до закінчення першості 2009/10 року серед команд другої ліги «Титан» здобув путівку до першої ліги.

Найбільша перемога — 6:0 («Титан» — «Чорноморець-2», 30 вересня 2000 року, Друга ліга/«Титан» — «Металург-2» (Запоріжжя), 10 жовтня 2010 року, Друга ліга).
Найбільша поразка — 0:6 («Динамо-2» (Київ) — «Титан», 12 квітня 2014 року, Перша ліга).

Досягнення 

 Чемпіонат УРСР
 Срібний призер (2): 1976, 1977
 Кубок УРСР
 Володар (1): 1977
 Фіналіст (1): 1985
 Друга ліга України
 Чемпіон (1): 2009/10
 Срібний призер (3): 1992, 1996/97, 2007/08
 Бронзовий призер (1): 2006/07
 Чемпіонат Криму
 Чемпіон (12): 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1988, 1990
 Срібний призер (1): 1987
 Чемпіонат Криму (другий дивізіон)
 Бронзовий призер (1): 1968
 Кубок другої ліги України
 Фіналіст (1): 2000/01
 Кубок УРСР серед аматорів
 Володар (1): 1977
 Фіналіст (2): 1976, 1985
 Кубок Криму
 Володар (8): 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1985, 1987, 1991
 Фіналіст (1): 1974

Статистика виступів 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
!
! Ліга
! М
! І
! В
! Н
! П
! ГЗ
! ГП
! О
!Кубок України
!colspan=2|Єврокубки
!Примітки
|-
|align=center|1992
|align=center|Перех. Б
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|16
|align=center|8
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|19
|align=center|10
|align=center|21
|align=center|не брав участь
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1992-93
|align=center|Друга
|align=center|17
|align=center|34
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|18
|align=center|42
|align=center|54
|align=center|26
|align=center|1/64 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1993-94
|align=center|Друга
|align=center|14
|align=center|42
|align=center|13
|align=center|12
|align=center|17
|align=center|47
|align=center|38
|align=center|38
|align=center|1/64 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1994-95
|align=center|Друга
|align=center|6
|align=center|42
|align=center|22
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|68
|align=center|36
|align=center|76
|align=center|1/32 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1995-96
|align=center|Друга Б
|align=center|6
|align=center|38
|align=center|19
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|59
|align=center|38
|align=center|67
|align=center|1/64 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1996-97
|align=center|Друга Б
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|32
|align=center|17
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|51
|align=center|29
|align=center|57
|align=center|1/64 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1997-98
|align=center|Друга Б
|align=center|8
|align=center|34
|align=center|11
|align=center|9
|align=center|12
|align=center|36
|align=center|36
|align=center|42
|align=center|1/32 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1998-99
|align=center|Друга Б
|align=center|9
|align=center|26
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|10
|align=center|31
|align=center|38
|align=center|36
|align=center|1/64 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1999-00
|align=center|Друга Б
|align=center|6
|align=center|26
|align=center|11
|align=center|4
|align=center|11
|align=center|30
|align=center|34
|align=center|37
|align=center|1/8 кубка 2 ліги
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2000-01
|align=center|Друга Б
|align=center|4
|align=center|28
|align=center|14
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|38
|align=center|21
|align=center|50
|align=center|1/16 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2001-02
|align=center|Друга Б
|align=center|13
|align=center|34
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|14
|align=center|32
|align=center|42
|align=center|40
|align=center|1/64 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2002-03
|align=center|Друга Б
|align=center|12
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|5
|align=center|17
|align=center|30
|align=center|48
|align=center|29
|align=center|1/32 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2003-04
|align=center|Друга Б
|align=center|9
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|31
|align=center|31
|align=center|40
|align=center|1/16 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2004-05
|align=center|Друга Б
|align=center|4
|align=center|26
|align=center|13
|align=center|5
|align=center|8
|align=center|44
|align=center|32
|align=center|44
|align=center|1/32 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2005-06
|align=center|Друга Б
|align=center|10
|align=center|28
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|11
|align=center|33
|align=center|39
|align=center|33
|align=center|1/32 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2006-07
|align=center|Друга Б
|align=center bgcolor=tan|3
|align=center|28
|align=center|16
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|48
|align=center|21
|align=center|56
|align=center|1/8 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2007-08
|align=center|Друга Б
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|34
|align=center|22
|align=center|5
|align=center|7
|align=center|74
|align=center|39
|align=center|71
|align=center|1/16 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2008-09
|align=center|Друга Б
|align=center|4
|align=center|34
|align=center|19
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|55
|align=center|31
|align=center|64
|align=center|1/64 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2009-10
|align=center|Друга Б
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|26
|align=center|21
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|50
|align=center|20
|align=center|66
|align=center|1/32 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center bgcolor=green|Підвищився
|-
|align=center|2010-11
|align=center|Перша
|align=center|11
|align=center|34
|align=center|13
|align=center|5
|align=center|16
|align=center|32
|align=center|42
|align=center|44
|align=center|1/16 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2011-12
|align=center|Перша
|align=center|14
|align=center|34
|align=center|9
|align=center|5
|align=center|20
|align=center|33
|align=center|59
|align=center|32
|align=center|1/16 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2012-13
|align=center|Перша
|align=center|12
|align=center|34
|align=center|13
|align=center|9
|align=center|12
|align=center|44
|align=center|40
|align=center|48
|align=center|1/32 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2013-14
|align=center|Перша
|align=center|12
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|12
|align=center|29
|align=center|41
|align=center|38
|align=center|1/32 фіналу
|align=center|
|align=center|
|}

Історія назв 
 «Будівельник» (1969—1973)
 «Титан» (1973—2014)

Відомі гравці 
  Анатолій Масалов

Джерела

Див. також 
 Список футбольних команд України
 ФК «Хімік» Красноперекопськ

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  

Футбольні клуби Криму
Футбольні клуби, засновані 1969
Спорт в Армянську
засновані в Україні 1969
Футбольні клуби, розформовані 2014
зникли в Україні 2014
2014 в українському спорті